En architecture : géminé (architecture) et colonnes géminées.
 Gémination de consonnes, doublées, toutes deux prononcées ; terme de phonétique.
 Terme de  biologie pour désigner les organes rassemblés par paire, comme les reins.
 Utilisé en chimie organique pour désigner deux atomes ou molécules liés au même carbone.

Voir aussi 
 L géminé : digramme utilisée dans l’écriture du catalan.
 Statue géminée statue double.